Fenerbahce – rodzaj ryb z rodziny Nothobranchiidae
 Fenerbahçe SK – nazwa tureckich klubów sportowych